Stephen Symonds Foster (1809–1881) – amerykański abolicjonista
 Stephen Clark Foster (1822–1898) – amerykański polityk, pierwszy burmistrz Los Angeles
 Stephen Collins Foster (1826–1898) – amerykański kompozytor
 Stephen Foster (ur. 1980) – angielski piłkarz
 Stephen Foster – album kompilacyjny z 1946 roku autorstwa Binga Crosby’ego